Ад-Дусари — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ад-Дусари, Абдуллах аль-Джумаан (род. 1977) — саудовский футболист, нападающий.
 Ад-Дусари, Хамис (1973—2020) — саудовский футболист, полузащитник.
 Ад-Дусари, Убайд (род. 1975) — саудовский футболист, нападающий.